Frost är ett efternamn som finns i flera länder, inte minst engelsktalande. I Sverige har det använts som soldatnamn, men har också annat ursprung. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Frost 926
 Frosth 26
Tillsammans blir detta 952 personer. I Norden är namnet vanligast i Danmark med  2 214 personer, medan Norge har 172 och Finland 41 bärare av namnet, enligt statistik tillgänglig i juli 2014. För Tyskland beräknas antalet bärare till 4 957 personer, vilket med tanke på invånarantalet (81 miljoner) gör namnet mindre vanligt än i Danmark och Sverige. I USA fanns det 47 912 personer med efternamnet Frost enligt folkräkningen 2000. Ordet frost finns med samma eller liknande betydelse (iskristaller som bildas ut luftens vattenånga på i första hand horisontella ytor vars temperatur är under 0º C) i alla germanska språk (på nederländska dock skrivet vorst).

Personer med efternamnet Frost
 Dan Frost  (född 1961), dansk tävlingscyklist
 David Frost (1939–2013), brittisk journalist, författare, komiker och talkshowvärd
 Edwin Brant Frost (1866–1935), amerikansk astronom
 Gustaf Filip Frost (1870–1937), svensk rådman och lokalpolitiker, verksam i Norrköping
 Jenny Frost (född 1978), brittisk sångerska och fotomodell
 Jo Frost (född 1971), brittisk nanny och TV-personlighet
 Ken Frost (född 1967), dansk tävlingscyklist
 Lars Frost (1922–2004), svensk konstnär
 Mark Frost (född 1953), amerikansk författare, manusförfattare, regissör och filmproducent
 Miranda Frost, fiktiv getalt
 Morgan Frost (född 1999), kanadensisk ishockeyspelare
 Nick Frost (född 1972), brittisk skådespelare, komiker och manusfåirfattare
 Robert Frost (1874–1963), amerikansk poet
 Sadie Frost (född 1965), brittisk skådespelare 
 Scott Frost, amerikansk författare och manusförfattare
 Warren Frost (1925–2017), amerikansk skådespelare

Se även
 Frost (rappare) (född 1962), amerikansk rappare

Källor

Engelska efternamn
Danska efternamn
Svenska efternamn
Tyska efternamn
Soldatnamn